Шерпены () — село в Новоаненском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 61 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Шерпень проживает 3585 человек (1792 мужчины, 1793 женщины).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
 Рядом с селом находится Мемориальный комплекс «Шерпенский Плацдарм».

Примечания 

Населённые пункты Новоаненского района
Населённые пункты на Днестре